Špičák (‚Spitzberg‘) heißen folgende geographischen Objekte:

 Špičák (Železná Ruda) (Dorf Eisenstein), Ortsteil von Železná Ruda / Markt Eisenstein, Tschechien 
 Špičák (Chyše), Ortsteil von Chyše, Tschechien 
 Špičák (Česká Lípa), Ortsteil von Česká Lípa, Tschechien 
 Špičák (Český Krumlov), Wohnplatz von Český Krumlov, Tschechien 
 Špičák (Boží Dar), aufgelassener Ortsteil von Boží Dar, Tschechien (Spitzberghäuser)

Berge: 
 ein Berg, 1221 m, im Truppenübungsplatz Boletice (Vojenský újezd Boletice), im Böhmerwald
 ein Berg (Spitzberg), 1202 m, im Böhmerwald bei Železná Ruda 
 Božídarský Špičák (Gottesgaber Spitzberg), 1115 m, im Erzgebirge
 Špičák (Riesengebirge, 1001 m) (Spitzberg), nordwestlich von Černý Důl (Schwarzenthal)
 Špičák (Stříbrná) (Silberbacher Spitzberg), 991 m, im Erzgebirge
 Velký Špičák (Schmiedeberger Spitzberg), 965 m, im Erzgebirge
 Špičák (Reichensteiner Gebirge), 957 m, im Reichensteiner Gebirge
 Ruprechtický Špičák (Ruppersdorfer Spitzberg), 881 m, im Rehorngebirge
 Královecký Špičák (Königshaner Spitzberg), 880 m, im Rabengebirge
 Špičák (Riesengebirge, 897 m) (Spitzberg), nordwestlich von Horní Maršov (Marschendorf)
 Deštenský Špičák, 841 m, im Nachoder Bergland
 Plasnický Špičák, 833 m, im Nachoder Bergland
 Tanvaldský Špičák (Tannwalder Spitzberg), 831 m, im Isergebirge
 Božanovský Špičák (Barzdorfer Spitzberg), 773 m, im Falkengebirge
 Oldrichovský Špičák (Buschullersdorfer Spitzberg), 724 m, im Isergebirge
 Špičák u Krásného Lesa (Sattelberg), 723 m, im Erzgebirge
 Zdislavský Špičák (Spitzberg), 688 m, im Jeschkengebirge
 Honský Špičák, 652 m n.m, im Falkengebirge
 Varnsdorfský Špičák (Warnsdorfer Spitzberg), 544,3 m, in der Östlichen Oberlausitz
 Špičák (Lausitzer Bergland) (Spitzberg), 481 m, im Lausitzer Bergland nördlich Velký Šenov
 Číčov (Spitzberg), 476 m, im Böhmischen Mittelgebirge
 Špičák u Ceské Lípy (Leipaer Spitzberg), 459 m, im Lausitzer Gebirge
 Hamerský Špičák (Hammer Spitzberg), 452 m, in Nordböhmen
 Strezivojický Špičák (Spitziger Stein), 390 m, in der Daubaer Schweiz

Siehe auch: 
 Spitzberg
 Spitzenberg